Давид-Бек:

 Давид-Бек (1669—1728) — армянский полководец, деятель армянского национально-освободительного движения.
 Давид-Бек — фильм о героической борьбе армянских патриотов под предводительством Давид-Бека.